Carles de Lorena o Carles de Lotaríngia (Laon ~953 -Orléans, 993), duc de Baixa Lotaríngia
 Carles de Lorena o Carles de Mayenne
 Carles II de Lorena, (Lorenanascut, 1364 -Nancy, 1431), duc de Lorena (1390 -1431)
 Carles de Lorena (1524-1574), cardenal de l'Església Catòlica
 Carles III de Lorena a vegades dit Carles II de Lorena (1543 – 1608), duc de Lorena (1545-1608)
 Carles IV de Lorena a vegades dit Carles III de Lorena (1608 – 1675), duc de Lorena (1625 – 1634 i 1641-1670) 
 Carles de Lorena-Guisa (1684 – 1751) comte d'Armanyac i de Brionne 
 Carles Alexandre de Lorena (1712-1780), governador dels Països Baixos austríacs (1741-1780)